Die 5. U-17-Fußball-Weltmeisterschaft fand vom 21. August bis zum 4. September 1993 in Japan statt. Titelverteidiger war die Nationalmannschaft von Ghana, neuer Titelträger war die Nationalmannschaft von Nigeria.

Spielorte 

 Tokio, Olympiastadion Tokio: Eröffnungsspiel (Gruppe A), 1 Halbfinale, das Spiel um Platz 3 und das Endspiel
 Hiroshima, Hiroshima Big Arch: alle Vorrundenspiele der Gruppe D, 1 Viertelfinale, 1 Halbfinale
 Kyōto, Nishikyōgoku Athletic Stadium: alle Vorrundenspiele der Gruppe C, 1 Viertelfinale und 1 Halbfinale
 Kōbe, Kobe Universiade Memorial Stadium: 5 Vorrundenspiele der Gruppe A und 1 Viertelfinale
 Nagoya: Mizuho-Rugbystadion: 4 Vorrundenspiele der Gruppe B und 1 Viertelfinale
 Gifu, Gifu Nagaragawa Stadium: 2 Vorrundenspiele der Gruppe B und 1 Viertelfinale

Teilnehmer

Modus 
 Die Vorrunde wird in vier Gruppen mit je vier Mannschaften gespielt.
 Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe erreichen das Viertelfinale.
 Ab dem Viertelfinale wird im K.-o.-System weitergespielt.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Gruppe D 

|}

|}

Finalrunde

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der U-17-WM 1993 aufgeführt. Die Sortierung erfolgt nach Anzahl ihrer Treffer bzw. bei gleicher Toranzahl alphabetisch.

Weblinks 
 Offizielle Seite des FIFA-Wettbewerbs

1993
Fußballveranstaltung 1993
Fußball (Japan)
Sportveranstaltung in Japan